Ferdinand Lassalle – scrittore, politico e agitatore tedesco
 Ferdinand Lassalle – film muto del 1918 diretto da Rudolf Meinert
 Ferdinand Lassalle – film per la televisione del 1972 diretto da Helmuth Ashley
 Ferdinand Lassalle – romanzo di Alfred Schirokauer del 1912